Desa Pucangro kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pucangro (administrativ by i Indonesien, lat -7,04, long 112,35), Jawa Timur, 
 Desa Pucangro (administrativ by i Indonesien, lat -7,67, long 112,21), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar